Lagos artificiais com peixes, construídos para compor o paisagismo ou arquitetura, são conhecidos como lagos ornamentais. Diferente dos espelhos d`água, que não possuem nenhuma vida, os lagos ornamentais tem como uma das suas principais características a presença de vida como plantas e peixes. Outra característica importante, é que ele seja artificial. Ou seja, construído pelo homem.  

Os lagos ornamentais fazem parte da vida do homem desde à época medieval, contudo se difundiram no Brasil e começaram a virar um elemento muito utilizado por paisagistas e arquitetos em meados de 2005. Isso acontece quando a indústria nacional começa a aparecer e os importadores de produtos para aquários começam a enxergar esse mercado como potencial. 

As pessoas que gostam de lagos ornamentais e, fazem dele um hobby, são chamadas no Brasil de "Laguistas". Da mesma forma que "Aquaristas" são as pessoas que gostam de aquários.

Lagos orgânicos e lagos formais 
Mesmo sendo artificial, muitos projetos visam a construção de ambientes que consigam imitar ao máximo a natureza. Nesse caso, muitos lagos ornamentais podem facilmente passar a impressão de que são totalmente naturais. Os lagos ecológicos podem servir inclusive, como ferramenta para a conservação de peixes em extinção, quando realizado um bom plano de manejo.  

Existem também, projetos mais formais, e que são facilmente identificados como sendo construído pelo homem. Esse dois tipos de projetos são conhecidos como lagos ornamentais orgânicos e lagos ornamentais formais.

Lagos orgânicos 
São normalmente construídos diretamente escavados na terra. Impermeabilizados com geomembranas que irão garantir a estanquidade do lago e também irão impedir o contato da água com a terra. Justamente por esses lagos possuírem formatos orgânicos, as geomembranas podem facilmente se moldar ao desenho escolhido para o projeto. 

São, em sua grande maioria, feitos em jardins e integrados a projetos de paisagismo. Mas nada impede que um lago orgânico seja construído em ambiente interno e com outras técnicas de construção. 

O mais importante, é que esse tipo de lago consiga imitar ao máximo a natureza, parecendo que sempre estiveram por lá.

Lagos formais 
Frequentemente integrados a projetos de arquitetura, são normalmente construídos em alvenaria, já que possuem linhas mais retas e formais. Podem ser confundidos com espelhos d`água justamente por possuem um formato parecido, porém, são muito diferentes em sua construção.

Sistema fechado 
Os lagos ornamentais, em sua grande maioria, não possuem uma renovação de água frequente e com a qualidade necessária para se manter a vida dentro dele. Normalmente só possuem a renovação da água perdida por evaporação. Nos lagos naturais, a renovação de água é constante e, nesse caso, são chamados de sistemas abertos. Por isso, nos lagos ornamentais artificiais, o tratamento dessa água deve ser feito por um sistema de filtragem especial que seja capaz de manter o equilíbrio nesse micro habtat cheio de vida.

Ciclo do nitrogênio 
O peixes excretam amônia através da respiração e da digestão de alimentos. Amônia também é formada por decomposição de matéria orgânica como resto de ração e folhas em decomposição. A amônia é um composto nitrogenado altamente tóxico para os peixes e, mesmo em baixa concentração pode ser letal (dependendo das condições de pH e temperatura). No ciclo do nitrogênio, bactérias especializadas irão fazer a conversão da amônia em nitrito, de nitrito em nitrato e de nitrato em gás nitrogênio. Essas conversões são fundamentais para a diminuição da toxidade do composto nitrogenado, permitindo que os peixes possam viver em um ambiente ideal. 

As bactérias que irão fazer esse processo de conversão são de dois grupos, as aeróbicas (ou aeróbias)  e as anaeróbicas (ou anaeróbias). As aeróbicas são aquelas que utilizam o oxigênio no processo de conversão e as anaeróbicas fazem a conversão na ausência de oxigênio. A conversão a amônia em nitrito e do nitrito em nitrato são feitas pelas bactérias aeróbicas, enquanto que a conversão do nitrato em gás nitrogênio é feita por bactérias anaeróbicas.

Amônia 
A amônia é um composto químico que tem em sua formação um átomo de nitrogênio (N) e três átomos de hidrogênio (H). Sua fórmula química é a NH3. Quando presente na água, a amônia origina um íon amônio cuja fórmula química é a NH4+. A amônia no lago encontra-se presente na água em duas formas:
 NH4+  : amônia ionizada
 NH3  : amônia não ionizada.
A amônia na forma de NH3 é a chamada amônia tóxica. Ela é a responsável pelos danos e mortes nos peixes de um lago. A amônia na forma de NH4+ é chamada de não tóxica e não é preocupante para a saúde dos peixes.

O equilíbrio de NH3e NH4+ é regulado pela temperatura, pressão, salinidade e principalmente pelo pH. A medida em que o pH aumenta, a proporção da amônia tóxica NH3 sobe em relação a não tóxica NH4+. A soma da amônia tóxica com a não tóxica é o que chamamos de amônia total. A amônia total é o resultado que a maioria dos testes de pH do mercado conseguem medir.

Bactérias aeróbicas do tipo Nitrosomonas, presentes no filtro biológico do lago, irão converter a amônia em nitrito.

Nitrito 
Após 10 a 14 dias, a amônia deve chegar a níveis seguros, porém ao custo de formação de nitrito. Menos tóxico que a amônia, o nitrito ainda é toxico para os peixes em concentrações de 15 a 20 PPM (partes por milhão). Bactérias aeróbicas do tipo Nitrobactérias irão fazer essa conversão da amônia em nitrito (Escobal, P.R).

Nitrato 
Níveis de nitrato abaixo de 35 PPM não são tóxicos para os peixes. Porém o nitrato tende a se acumular na água caso não sejam feitas trocas parciais de água ou não ocorra o processo de desnitrificação. Plantas no lago também conseguem utilizar o nitrato como fonte de nitrogênio. De qualquer forma, esse nitrato pode acabar voltando para a água em forma de matéria orgânica das próprias folhas em decomposição.

Desnitrificação
Com o acumulo do nitrato na água, é necessário ainda mais um processo para fechar e completar o ciclo do nitrogênio. A desnitrificação é o processo que converte o nitrato em gás nitrogênio (NO2–), esse quase que inerte irá se dispersar na atmosfera. As bactérias que trabalham nesse processo, são agora anaeróbicas do tipo Pseudomonas e Clostridium. Elas irão se formar nas camadas mais profundas das mídias biológicas  (mídias essas, presentes nos filtros biológicos) onde a ausência de oxigênio é predominante. Irão se formar também, nas camadas mais profundas da areia utilizada como decoração no fundo dos lagos.

Sistema de filtragem 
O sistema de filtragem para um lago ornamental é composto por:
 Filtro biológico;
 Filtro mecânico;
 Filtro químico;
 Filtro ultravioleta, mais conhecido como filtro UV;
 Gerador de ozônio;
 Bomba de água.

Filtro biológico 
O filtro biológico é o item mais importante na filtragem de um lago ornamental. Ele tem a função de colonizar as bactérias responsáveis pelo ciclo do nitrogênio, removendo assim, os compostos nitrogenados tóxicos para os peixes.

Filtro mecânico 
A filtragem mecânica é aquela responsável em reter as partículas de sujeira que estão na água do lago. Os materiais mais comuns utilizados nessa etapa de filtragem são as lãs sintéticas, espumas, escovas especiais para lagos ou praticamente qualquer elemento que consiga reter a sujeira.

Filtro químico 
As filtragem químicas mais usuais em lagos ornamentais são aquelas feitas pelo carvão ativado e pela zeólita. O carvão ativado é basicamente utilizado para retira o cheiro da água e melhorar a sua transparência. A zeólita tem, em sua principal função, remover a amônia presente na água. Por serem elementos que se saturam com o passar do tempo, a troca deve ser feita periódicamente.

Filtro UV 
Em lagos ornamentais artificiais, é muito comum que a água fique completamente verde, tomada de micro algas em suspensão. Quando isto ocorre, o aspecto que temos é o de uma "sopa de ervilhas". O filtro UV, utiliza uma lâmpada especial germicida, que consegue eliminar com muita facilidade essas algas, devolvendo ao lago sua água cristalina. Além da função de eliminar o verde da água, o filtro UV ainda consegue eliminar vírus, bactérias, fungos e protozoários.

Gerador de ozônio 
O ozônio consegue que a água do lago fique muito cristalina e sem cheiro. Além disso, assim como o filtro UV, é um poderoso bactericida, viricida e fungicida. 

Existem duas técnicas para a geração de ozônio que são utilizadas no Brasil nos projetos de lagos ornamentais. A primeira é a geração por descarga de corona e a segunda é a geração por lâmpada ultravioleta. Na geração de ozônio por lâmpada ultravioleta existe a formação de uma molécula ainda mais oxidante que o ozônio. Essa molécula é a hidroxila, e sua utilização vem sendo chamada de Processo de Oxidação Avançado. 

A utilização do ozônio é segura, conforme o FDA (Food and Drug Administration) que o considera seguro para uso em água e alimentos conferindo-lhe o “GRAS” (Generally Recognized as Safe). Na Europa, há anos utiliza-se normalmente o ozônio em água mineral ou de mesa.

Bomba de água 
O "coração" de um lago ornamenta é a bomba de água. É ela que irá fazer com que todos os filtros funcionem de forma contínua 24 horas por dia, 7 dias por semana. Diferente do que acontece um uma piscina ou espelho d`agua, onde o tratamento é basicamente químico e a bomba funciona apenas algumas horas por dia ligada um filtro de areia. Em um lago ornamental a bomba não pode parar nunca. Isso se deve ao fato de existirem bactérias importantes dentro do filtro biológico. Caso a bomba pare, a atividade dessas bactérias ficará comprometida e a água poderá ficar tóxica e sem oxigênio para os peixes.

Referências

Bibliografia 
 Escobal, P.R. Aquatic System Enginnering, Expanded Second Edition, ISBN 1-888381-10-8
 Alderton, David. Encyclopedia of Aquarium & Pond Fish, ISBN 1-4053-0268-2. Páginas 300-320
 Sprung Julian. Algae, a problem solver guide, ISBN 1-883693-02-0
 Bianco, Caio (03 de outubro de 2017). <<Construção de um lago ornamental passo a passo>>. Publicado na Revista Aquamagazine - Edições 08,09 e 10. Consultado em 04 de outubro de 2017
 Walstad, Diana. Ecology of the planted aquarium, ISBN 978-0-9673773-1-5
 Blaciola, George C. Koi , a complete pet owner's manual, ISBN 0-7641-2852-3
Paisagismo
Lagos artificiais
Jardinagem